Peyrusse peut faire référence à :

Toponyme
 Peyrusse, commune française située dans le département du Cantal ;
 Peyrusse-Grande, commune française située dans le département du Gers ;
 Peyrusse-le-Roc, commune française située dans le département de l'Aveyron ;
 Peyrusse-Massas, commune française située dans le département du Gers ;
 Peyrusse-Vieille, commune française située dans le département du Gers ;

Patronyme 
 Eugène Peyrusse (1820-1906), homme politique français ;
 Jules-Victor Peyrusse (1831-1917), homme politique français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme